Tre classi di imbarcazioni militari della United States Navy sono state battezzate Virginia, in onore dell'omonimo stato degli Stati Uniti d'America.

 Classe Virginia – classe di navi da battaglia degli inizi del Novecento
 Classe Virginia – classe di incrociatori a propulsione nucleare degli anni settanta
 Classe Virginia – classe di sottomarini nucleari di fine anni novanta